James Harris (1746–1820) – brytyjski dyplomata, 1. hrabia Malmesbury
 James Harris (1778–1841) – brytyjski dyplomata, 2. hrabia Malmesbury
 James Harris (1807–1889) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Malmesbury
 James Harris (1872–1950) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Malmesbury
 James Harris (ur. 1991) – amerykański lekkoatleta

Zobacz też